Bohrgerät steht für:
 Bohrmaschine
 Bohrturm
 Erdbohrer (Werkzeug)
 Turbine (Zahnmedizin)